

Geografia

Austria 
 St. Johann am Walde – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn
 St. Johann am Wimberg – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach
 St. Johann im Pongau – powiat w kraju związkowym Salzburg
 St. Johann im Pongau – miasto w kraju związkowym Salzburg, w powiecie St. Johann im Pongau
 St. Johann im Saggautal – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Leibnitz
 St. Johann im Walde – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Lienz
 St. Johann in der Haide – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Hartberg-Fürstenfeld
 St. Johann in Tirol – gmina targowa w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kitzbühel

Niemcy 
 St. Johann – dzielnica Saarbrücken
 St. Johann – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Reutlingen

Zobacz też 
 Sankt Johann
 Söding-St. Johann